Бонвал може да се односи на:

 Бонвал (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Бонвал (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Бонвал (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Бонвал сир Арк, насељено место у Француској, у департману Савоја